Akçakent (district)
 Akçakent (stad)